Chambray ist der Name von französischen Gemeinden:

 Chambray im Département Eure
 Chambray-lès-Tours im Département Indre-et-Loire

Chambray steht für:

 Chambray (Hunderasse), eine ehemalige französische Hunderasse
 das Textilmuster eines Kleiderstoffes, siehe Fil-à-Fil

Chambray ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques François de Chambray (1687–1750), französischer Großkreuz-Ritter des Ritter- und Hospitalordens vom Heiligen Johannes zu Jerusalem sowie Vizeadmiral